Suojarwi steht für:

 Suojarwi, Stadt in der Republik Karelien, Russland
 Suojarwi (See), See in der Republik Karelien, Russland
 Rajon Suojarwi, Verwaltungsbezirk in der Republik Karelien, Russland

Siehe auch:
 Suojärvi (Nachname)
 Suojärvi